Asinan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Asinan, Semarang, by, Jawa Tengah, 
 Asinan, Banjarnegara, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar